Hamilton é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Hamilton (Flórida)
 Condado de Hamilton (Illinois)
 Condado de Hamilton (Indiana)
 Condado de Hamilton (Iowa)
 Condado de Hamilton (Kansas)
 Condado de Hamilton (Nebraska)
 Condado de Hamilton (Nova Iorque)
 Condado de Hamilton (Ohio)
 Condado de Hamilton (Tennessee)
 Condado de Hamilton (Texas)

Desambiguações de topônimos